Colin Maclaurin – matematico scozzese
Cratere Maclaurin – cratere lunare
13213 Maclaurin – asteroide della fascia principale